Hazon ist der Familienname folgender Personen: